Ла Монера има више значења:

 Ла Монера (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Монера, Ла Монера (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Монера (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Монера (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Монера, Ла Колмена (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Монера (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Монера (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Монера (Јаонавак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Монера (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Монера (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Монера (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Монера (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Монера (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Монера (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Монера (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Монера (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику